Ультима́тум:

 Ультиматум — требование, связанное с ограничением времени, данного на его исполнение, а также с угрозой серьёзных последствий в случае его неисполнения.

Фильмы
 Ультиматум — несколько одноимённых фильмов.
 Ультиматум Борна — фильм режиссёра Пола Гринграсса (2007).
 13-й район: Ультиматум — французский фильм режиссёра Патрика Алессандрина (2009).

Другое
 Ультиматум — одиннадцатый эпизод третьего сезона американского мультсериала «Легенда о Корре».

Ultimatum:
 Ultimatum (Ultimate Marvel) — комикс-кроссовер компании Marvel Comics, события которого разворачиваются во вселенной Ultimate Marvel.